Фигуры Джонса — конфигурации планет в космограмме, предназначенные для её блиц-анализа.
Известный астролог Марк Джонс (Marc Edmund Jones) обратил внимание, что если обозначить планеты как точки на зодиакальном круге, не обращая внимания на то, в каких знаках они расположены, то можно многое сказать о человеке и его жизни.

Марк Джонс использовал для своих фигур 10 основных планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовую планету Плутон. Некоторые астрологи используют ещё и Прозерпину. Фиктивные точки, такие как Чёрная Луна и Белая Луна; планетоиды, в том числе и Хирон; а также Лунные Узлы в этих фигурах не учитываются. Всего насчитывается 10 фигур:

«Чаша» 
Все планеты расположены в секторе 180° (плюс-минус 20°).
В классической «Чаше» между восходящей и замыкающей планетой есть оппозиция. Такая фигура сильно поляризована: одна половина заполнена, а другая — нет, что даёт сильное нарушение энергетического равновесия. Обладателю такой карты важно найти недостающее начало, компенсировать свою односторонность, иначе его будет преследовать чувство неудовлетворённости. Согласно Е. Кашениной, такой человек — «вещь в себе», самодоволен и самодостаточен. Ему необходимо прислушиваться к своему бессознательному, использовать свои ощущения (сны, страхи, странные состояния), управлять чувствами, эмоциями, мыслями. Он может стать прекрасным психологом, оккультистом, развить высокую интуицию. Крайние планеты покажут, чего человеку не хватает. Первая восходящая планета покажет, на что направлен основной импульс, а замыкающая — к чему человек стремиться, и что он будет накапливать по мере жизни. Планета, которая находится на дне «Чаши» укажет на слабые места обладателя космограммы, сферы деятельности, которые представляет эта планета, требуют основательной проработки. Важно обратить внимание: в какой полусфере расположена «Чаша». Скопление планет в верхней полусфере указывает на рационального человека, экстраверта, живущего «внешней жизнью»; в нижней — на интроверта, который предпочитает полагаться на свою интуицию; в восточной полусфере — на человека, предпочитающего индивидуальную деятельность; в западной — на любителя работать в коллективе.

«Корзина», «Лук», «Ведро» 
«Корзина» образуется, когда из «Чаши» вырывается одна планета, или группа из двух-трёх планет. Отдельно стоящая планета очень важна при интерпретации этой фигуры, так как на ней фокусируется энергия «Чаши», она образует так называемую «ручку». «Ручка» является в карте особой точкой приложения сил. «Ручка» обозначает направление или интерес, характерные и существенные для обладателя космограммы, как бы фокус его личности. Иногда «ручка» может быть представлена двумя планетами в соединении. Она символизирует точку опоры, равновесия, поэтому очень важно, какая планета её составляет. Если эта планета слабая, то у человека может не хватать сил для раскрытия своих возможностей. Отсюда напряжённость, конфликтность и вечная неудовлетворённость. Если планета сильная, то сфера жизни, управляемая этой планетой, проявляется максимально сильно, человек наделён лидерскими качествами. «Корзина» говорит о сильной индивидуальности, такому человеку трудно находится в тени, его мировоззрение и способ мышления очень устойчивы. Такой человек не растворяется в толпе, он выделяется своей показательностью, устойчивостью, лидерством как в хорошем, так и в плохом действии. Он реалистичен и может объективно оценивать ситуации. Из таких людей получаются прекрасные руководители. Если «ручка» наклонена вправо, по часовой стрелке, в жизни человека преобладает осторожность и осмотрительность, трезвый расчёт. Если «ручка» наклонена влево, человек склонен реагировать на внешние стимулы быстро, импульсивно, без значительного обдумывания.

«Связка», или «Гроздь» 
Все планеты сконцентрированы в секторе 120° (±20°).
Один из наиболее редких типов. М. Джонс считал его особо интересным. Большая концентрация на одном виде деятельности. Нередко такой человек закомплексован, замкнут, оторван от реальности, ему трудно адаптироваться в коллективе. Большая зависимость от той среды, в которой он находится. Такие люди продвинуты в одной сфере, могут стать замечательными исследователями, учёными. Однако они считают, что тот подход, который они реализовывают — единственно правильный, всё остальное — не серьёзно. Центральная планета «Связки» укажет, к чему человек стремится; также необходимо выявить «точку фокуса» этой фигуры, которая позволит определить сферы деятельности, в которых у человека или мало, или вообще нет опыта.

«Праща» 
Если в «Связке» напротив сектора в 120° стоит планета, то она становится мощной опорой «Связки», точкой её реализации.
В классической «Праще» между отдельно стоящей планетой и «Связкой» есть хотя бы одна оппозиция, однако существует неклассический вариант «Пращи», в которой аспект оппозиции отсутствует — в таком случае, взаимодействие с отдельно стоящей планетой тоже проявляется, но скрыто, на подсознательном уровне.
Обладатель «Пращи» способен на предельную концентрацию, он живёт, погружённый в одно дело, вкладывая в него все свои силы. Такие люди целеустремлённы, динамичны, упорны в достижении своей цели, однако внезапная потеря цели может быть для них фатальной. Среди них много пророков, вождей, религиозных лидеров. Аспект оппозиции создаёт напряжённость, недовольство текущей жизнью и желание изменить её в соответствии с собственным мировоззрением.

«Табуретка» 
Если напротив «Связки» расположена не одна, а две планеты, между которыми нет соединения, то такая конфигурация носит название «Табуретка». Она более устойчива, чем «Праща». Человек более уравновешен, более разносторонен.

«Локомотив» 
Планеты расположены в секторе 240°, т.е. занимают 2/3 окружности. Пустая зона не превышает 120°.
Конфигурация устойчивая. Энергия распределяется более равномерно, нежели в «Чаше». Обладатель этой конфигурации может ощущать недостаток свойств и черт характера, которые несут в себе неохваченные знаки. Ему нужно сделать что-то очень важное в этом мире, решить какую-то проблему. Это человек практического склада ума, способный быть первопроходцем. Личность, представленная «Локомотивом» более динамична, нежели в типе «Брызги» и менее ограничена и одержима как в «Связке». М. Джонс считал, что при такой конфигурации планет особую роль играет «первая восходящая планета» — это первая планета, которая встретится, если двигаться из пустой трети против часовой стрелки. Она является главной точкой приложения всех сил личности.

«Качели», или «Коромысло» 
В космограмме два центра, примерно по 60° каждый. Обе пустые зоны должны быть более 60°.
Две сферы жизни для человека значимы, две — пусты. Наличие противоположных зон порождает в человеке конфликт. У человека две реальные сферы деятельности, активности и интересов, которыми он занимается попеременно, зачастую резко перескакивая от одного дела к другому. Такому человеку трудно избегать конфликтных ситуаций, так как его психика двойственна и неустойчива. В «Качелях» пустоты между двумя скоплениями планет не работают; энергия перемещается от одного полюса к другому, поэтому реализация может протекать либо через конфликт, либо через принятие и осмысление двойственности существования. Необходимо учитывать, какие планеты стоят в оппозиции, чтобы понять степень напряжённости конфигурации. Первая и последняя планета каждого скопления может подсказать пути смягчения ситуаций. Пустые зоны указывают на надуманные проблемы, которые не дают расслабиться. Как только человек переключается на одну сферу деятельности, он тут же начинает ощущать давление со стороны другой. Это динамичная конфигурация, она держит своего обладателя в постоянном напряжении и неудовлетворённости, поэтому такие люди, зачастую, многого добиваются. Достоинство такой конфигурации заключается в том, что её владелец на всё смотрит с двух противоположных точек зрения и, в результате, довольно объективен и может заметить те возможности, которые недоступны другим.

«Оборотень» 
Все планеты расположены равномерно по зодиакальному кругу. Нет пустот больше 30°. Космограмма должна содержать хотя бы одну из таких аспектарных конфигураций как Большой Трин, Крест, Повозка, Клетка.
Распространённый тип космограммы. Человеку свойственна резкая смена настроений: от глубочайшей многодневной депрессии до одержимой творческой работы со значительными результатами. Такая космограмма говорит о многогранности личности, в худшем случае может указывать на психическую неустойчивость. Центральная планета та, у которой наибольший кармический статус, на неё и надо опираться.

Равномерный, или «Брызги» 
Распределение планет более-менее равномерно, без сгущений и пустых зон.
То же самое, что и «Оборотень», но без указанных аспектарных конфигураций. Распределение по зодиакальному кругу более-менее равномерно, без сгущений и пустых зон. У человека нет конкретного направления развития, ему не к чему привязаться. Однако у него есть возможность уникального разнопланового развития, если он сумеет занять верную позицию. По своему характеру он не склонен зацикливаться на чём-то одном. Круг интересов обладателя «Брызг» обширен, но ему не хватает собранности и концентрации, трудно исследовать какой-либо предмет глубоко. Хорошая приспособляемость к внешним условиям, умение уживаться с другими людьми. Несложно вступать в контакты, сменить место жительства, круг друзей.

«Сгущение» 
Распределение планет почти равномерное, нет больших пустых зон, но есть стеллиумы. Для «Сгущения» необходимо, чтобы не менее трёх планет находились в зоне не более 30° (в одном или двух соседних знаках). 
В зоне сгущения отмечается концентрация энергии. Эта зона энергетически более активная, чем остальные. Человек отличается разносторонностью взглядов и интересов, но есть одна сфера, которая для него наиболее важна, в которую он вкладывает больше сил и энергии. Зона сгущения определяет направление энергии, которое может создавать затруднения и препятствия.

Итог 
Первичная информация, полученная при визуальной оценке рисунка космограммы, а также анализ типа и вида космограммы есть первый уровень исследования натальной карты.

Литература 
Л. Н. Кулакова «Фундаментальный учебник по астрологии. Книга 1. Космограмма»

Е. К. Кашенина «Высшая Школа Классической Астрологии. Краткий курс лекций. I курс»

Астрология